Це неофіційний чемпіонат Італії, який було зіграно під час Другої світової війни.

П'ємонт і Лігурія

Ломбардія 

Плей-оф

|}

Венето

Група А

Група В

Фінальний раунд 
Тревізо і Віченца знялись із змагань.

|}

Фріулі-Венеція-Джулія

Емілія-Романья

Група А

Група В

Група С

Група D

Півфінали

Група А (П'ємонт і Ломбардія)

Група В (Венето і Фріулі-Венеція-Джулія)

Група С (Емілія-Романья) 
Група А

Група В

Другий раунд

|}

Фінальний раунд 

Результати

|}

Примітки

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1944
Італія